Comitatul Clark, conform originalului din limba engleză, Clark County, este numele a douăsprezece comitate din Statele Unite ale Americii.  Majoritatea acestora au fost denumite după doi frați, eroul militar George Rogers Clark din Midwest, respectiv după exploratorul William Clark din United States West.

 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clark, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Comitatul Clark (dezambiguizare)
 Comitatul Clarke (dezambiguizare)
 Clark (dezambiguizare)
 Clarke (dezambiguizare)
respectiv
 ''Comitatul Lewis și Clark, statul   -- (Categorie și format)